Come Out and Play ("vieni fuori a giocare/suonare" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 

 Come out and Play – film di Makinov del 2012

Musica 
 Come Out and Play – album dei Twisted Sister del 1985
 Come Out and Play – singolo dei The Offspring del 1994, dall'album Smash
 Come Out and Play – album di Kim Wilde del 2010
 Come Out and Play – singolo di Billie Eilish del 2018

Televisione 
 Salta... e fai canestro (Come Out and Play) – episodio di Per tutta la vita